Лига Леумит 1982/1983 — 31-й сезон чемпионата Израиля по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

1982/1983
Израиль
Израиль
1982 год в Израиле
1983 год в Израиле